Села:
 Новоселівка Друга — Донецька область, Волноваський район
 Новоселівка Друга — Донецька область, Ясинуватський район

Див. також 
 Новоселівка Перша
 Новоселівка